Ernst Busch (1885–1945) német vezértábornagy
 Ernst Busch (1887–1973) német diplomata
 Ernst Busch (1900–1980) német kommunista színész és énekes